Pointe-Noire (Republika Kongo)
Pointe-Noire (Gvadalupa)
Pointe-Noire, luka i sektor u Sept-Îlesu, selu u Québecu, Kanada
Pointe-Noire (izdavačka kuća), francuska izdavačka kuća koja izdaje stripove
Pointe Noire de Pormenaz, vrh u Alpama